A valenciai nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizennyolcadik, szezonzáró futama. A versenyt Chestében rendezték november 11-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Valenciai
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)